Fernando Negreira (Lisboa, 10 de Janeiro de 1957) é um jornalista fotográfico português. 
Trabalhou no O Diário, Se7e (Visão) , O Jornal e no Jornal de Letras. Actualmente faz parte dos quadros da Visão.

Naturais de Lisboa
Jornalistas de Portugal